Jos Simons (acteur), een Vlaams acteur
 Jos Simons (voetballer), een Nederlands voetballer
 Jos Simons (dirigent), een Belgisch dirigent